Moritz av Hessen kan syfta på flera personer, bland andra:

Moritz den lärde av Hessen-Kassel (1572–1632)
Moritz av Hessen (1926–2013)